Izumi  může znamenat:

 Izumi (Kagošima) — japonské město v prefektuře Kagošima na ostrově Kjúšú
 Izumi (Ósaka) — japonské město nacházející se v prefektuře Ósaka na ostrově Honšú v Japonsku.
 Izumi (provincie) — stará japonská provincie